Thorsteinsson ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikte Thorsteinsson (* 1950), grönländische Politikerin (Siumut)
 Pól Thorsteinsson (* 1973), Fußballspieler der Färöer
 Raymond Thorsteinsson (1921–2012), kanadischer Geologe, Polarforscher und Paläontologe
 Steingrímur Thorsteinsson (1831–1913), isländischer Dichter

Siehe auch:

 Þorsteinsson